Arraia-manteiga pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Dasyatis say
 Gymnura altavela
 Gymnura micrura

Desambiguações de espécies